Colin Campbell, 6e graaf van Argyll (+1584), Schots edelman politicus
 Colin Campbell (hockeyer) (*1887), Brits hockeyer
 Colin Campbell (geoloog) (1931-2022), Brits geoloog
 T. Colin Campbell (*1934), Amerikaans biochemicus en voedingskundige
 Colin Campbell (acteur) (*1937), Engels acteur
 Colin Campbell (Brits atleet) (*1946), Brits middenafstandsloper en bobsleeër
 Colin Campbell, 7e graaf van Cawdor (*1962), Schots edelman en architect
 Colin Campbell (Amerikaans atleet), Amerikaans middenafstandsloper, discuswerper en bobsleeër 
 Colin Campbell (1686-1757)